Le concours des prix littéraires Radio-Canada est le seul à récompenser des œuvres originales et inédites dans les deux langues officielles. Il comprend trois catégories : nouvelle, poésie et récit, et les prix, offerts par le Conseil des Arts du Canada, totalisent 60 000 $. 

Depuis plus de trente ans, la radio de Radio-Canada offre une tribune aux auteurs et écrivains de tous âges dans le but de promouvoir la création littéraire canadienne. Le concours des prix littéraires Radio-Canada - qui a porté différents noms au fil des ans - compte parmi ses lauréats plusieurs grands noms d'écrivains aujourd'hui reconnus dans les domaines du théâtre, de la fiction ou de la poésie.

Lauréats

Prix littéraire au Canada
Littérature canadienne francophone